Die NBA-Saison 2002/03 war die 57. Spielzeit der National Basketball Association. An der regulären Saison nahmen insgesamt 29 Mannschaften teil. Jedes Team absolvierte 82 Spiele. Die acht besten jeder Conference qualifizierten sich für die NBA Playoffs.

Die San Antonio Spurs besiegten in den NBA Finals die New Jersey Nets mit 4:2 und wurden zum zweiten Mal nach 1998/99 NBA-Meister.

Saisonnotizen 
 Die New Orleans Hornets zogen von Charlotte (North Carolina) nach New Orleans um. Charlotte war allerdings nur für zwei Jahre nicht in der NBA vertreten, da die Charlotte Bobcats als neues Team gegründet wurden und 2004 in die Liga einstiegen. Die Hornets spielten ihr erstes Spiel in der New Orleans Arena. Als Reaktion auf den Wechsel des Teams verbot die NBA Spiele der Liga in North Carolina auszustrahlen.
 Die San Antonio Spurs spielten ihr erstes Spiel im SBC Center, das nun AT&T Center heißt.
 Das NBA All-Star Game wurde in der Philips Arena in Atlanta ausgetragen. Der Westen bezwang den Osten mit 155:145 nach doppelter Verlängerung im längsten All-Star Game der Ligageschichte. Kevin Garnett von den Minnesota Timberwolves wurde zum All-Star Game MVP ernannt.
 Michael Jordan kündigte seinen dritten und letzten Rücktritt an. Er spielte sein letztes Spiel am 16. April 2003 in Philadelphia.
 Die NBA wurde nach 29-jähriger Pause aufgrund von neuen Verträgen über die TV-Rechte mit TNT, ABC und ESPN wieder auf ABC ausgestrahlt. Diese Vereinbarung reduzierte die Anzahl der im amerikanischen Fernsehen gezeigten NBA-Spiele erheblich. Auch von den Play-offs wurden nur wenige Spiele auf ABC gesendet. Eine Ausnahme bilden die NBA Finals, die komplett von ABC gezeigt wurden. Auch waren beide Conference Finals zum ersten Mal live im Kabelfernsehen zu sehen.
 Eine neue Videobeweis-Regel trat in Kraft.

Endstände 
 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

Führende der Spielerstatistiken

Play-offs 2003 
 Die NBA änderte das Erstrunden-Format in den Play-offs von Best-of-Five in Best-of-Seven. Seit dieser Saison sind also alle Play-off-Runden Best-of-Seven-Serien.

NBA Finals 2003 

 Tim Duncan von den Spurs wurde zum NBA Finals MVP gewählt.
 Im entscheidenden sechsten Spiel kam Duncan beinahe an ein extrem seltenes Quadruple-Double heran. Er machte 21 Punkte, 20 Rebounds, 10 Assists und 8 Blocks. Er wäre der erste Spieler der NBA-Geschichte geworden, der dies in einem NBA-Finalspiel erreicht hätte.
 Zum ersten Mal in der Geschichte der NBA standen mit den New Jersey Nets und den San Antonio Spurs zwei ehemalige ABA-Teams in den Finals gegenüber.

Siehe auch 
 NBA Draft 2002

Weblinks 
 Offizielle Seite der NBA
 Die Saison 2002/03 bei basketball-reference.com (englisch)

NBA-Saison
Basketballsaison 2002/03